Saint George, cidade das Bermudas
 Saint George (Dominica), divisão administrativa de Dominica
 Saint George (paróquia), divisão administrativa das Bermudas
 Saint George (Granada), divisão administrativa de Granada
 Saint George (São Vicente e Granadinas), divisão administrativa de São Vicente e Granadinas
 Saint George (Antígua e Barbuda), divisão administrativa de Antígua e Barbuda
 Saint George (Barbados), divisão administrativa de Barbados
 Saint George Gingerland, divisão administrativa de São Cristóvão e Nevis
 Saint George Football Club, clube etíope de futebol
 Saint George's (Granada), capital de Granada
 Saint-George, comuna suíça
 Chevalier de Saint-George
 Cidade Histórica de Saint George e Fortificações Relacionadas, Bermudas, parte antiga da cidade de Saint George, nas Bermudas.
 Saint George Basseterre, divisão administrativa de São Cristóvão e Nevis

Ver também
 

Desambiguações de topônimos